Caveat espressione latina (terza persona del congiuntivo presente del verbo cavere: "stia attento"); al plurale caveant

Usato anche nei diritti e in altre espressioni d'uso del mondo anglosassone come elisione di frasi più complesse:

 Caveant consules – abbreviazione di Caveant consules ne quid res publica detrimenti caperet, formula con cui il Senato affidava ai consoli i pieni poteri.
 Caveat emptor
 Caveat venditor
 Caveat lector
 Caveat – nel diritto statunitense, la "prenotazione" di un brevetto
 Caveat – associazione canadese
 Paulette caveat – legge canadese
 Caveat – album dei Nuclear Death Discography
 Caveat – cavallo vincitore del Kentucky Derby